Galegos, mot galicien et portugais signifiant « Galiciens » en français, peut aussi désigner :
au Portugal :
homonymies exactes :
Galegos, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Galegos, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga et la région Nord ;
homonymies partielles :
Santa Maria de Galegos, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
São Martinho de Galegos, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord.
 São Bartolomeu dos Galegos, une ancienne paroisse civile (freguesia) portugaise, située dans le district de Lisbonne.